MPEG-4, een videoformaat
Mp4-speler, de opvolger van de mp3-speler, ongerelateerd aan MPEG-4